druciak – zmywak druciany
 druciak – gwóźdź z małą główką
 druciak – haczyk wędkarski z drutu (nie kuty)